Utterslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Utterslev Kirke (København) – en kirke i Utterslev Sogn i Københavns Kommune
 Utterslev Kirke (Lolland) – en kirke i Utterslev Sogn i Lolland Kommune